

Geografia

Oldenburgo – Stato tedesco esistito dal 1108 al 1918
 Libero Stato di Oldenburg – Stato tedesco esistito dal 1918 al 1933
 Oldenburg (Oldenburg) – città nella Bassa Sassonia
 Oldenburg in Holstein – città nello Schleswig-Holstein

Oldenburg – comune dell'Illinois
 Oldenburg – comune dell'Indiana
 Oldenburg – comune del Mississippi
 Oldenburg – comune del Texas

Personaggi 
 Claes Oldenburg (1929–2022), artista pop
 Cristiano V di Oldenburg, conte tedesco
 Cristoforo di Oldenburg, conte danese
 Dorothea di Oldenburg, principessa danese
 Dietrich di Oldenburg, feudatario tedesco
 Federico Augusto I di Oldenburg, duca tedesco
 Guglielmo di Holstein-Oldenburg, duca tedesco
 Gerardo VI di Oldenburg, feudatario tedesco
 Pietro I di Oldenburg, duca tedesco

Storia 
 Casato degli Oldenburg, Casa reale
 Operazione Oldenburg, piano nazista di colonizzazione della Russia

Sport 
 VfB Oldenburg, associazione sportiva con sede ad Oldenburg

Altro 
 Oldenburg, razza equina